Arrieu est un patronyme français, originaire de Gascogne ou de Béarn, du mot arriou ou arrieu, signifiant « ruisseau ».
 René Arrieu (1924-1982), comédien français.
 Claude Arrieu, pseudonyme de Louise-Marie Simon (1903-1990), compositrice.
 Lucien Frédéric Arrieu (1913-1997), artiste peintre.

Homonymie